Atlantic ATL — європейський літак морської базової патрульної авіації.
 Atlantic Records — американський лейбл звукозапису, який належить компанії Warner Music Group.
  — швейцарська марка наручних годинників.

Див. також 
 Атлантик-Сіті (значення)
 Атлантик